Baghus heißen die syrischen Ortschaften
 Al-Baghuz Fawqani
 Baghuz at-Tahtanii an der Grenze zwischen Syrien und Irak